Le terme Lefroy est un patronyme de famille d'origine anglaise, répandu dans la partie ouest de l'Australie. Le terme Lefroy peut se référer à:

Personnalités 

 Thomas Langlois Lefroy (1776–1869), politicien irlandais et juge (oncle de Anthony O'Grady Lefroy et Gerald de Courcy Lefroy).
 Son fils, Anthony Lefroy (MP) (1800–1890), membre du parlement irlandais.
 Sir John Henry Lefroy (1817–1890), officier militaire britannique, administrateur colonial et scientifique,  Gouverneur des Bermudes et  de la Tasmanie.
 Henry Lefroy (1854–1930),  Premier ministre de l'Australie.
 Son père Anthony O'Grady Lefroy (1816–1897), trésorier colonial de l'Ouest de l'Australie pendant plus de 30 ans.
 Gerald de Courcy Lefroy, frère de Anthony O'Grady et explorateur.
 Henry Maxwell Lefroy (1818–1879), explorateur.

Autres personnes 
 Harold Maxwell-Lefroy (1877–1925), entomologiste canadien.
 Jeremy Lefroy  (né en 1959), politicien britannique du parti conservateur, membre du parlement (MP) pour Stafford depuis 2010.

Toponymes 
Lac Lefroy, un lac salé de Western Australia désigné en l'honneur de Henry Maxwell Lefroy.
Aéroport Lefroy, en Ontario, au Canada
Mont Lefroy, mount situé au Canada, attribué en l'honneur de John Henry Lefroy
Rivière Lefroy, un fleuve affluent de la baie d'Ungava, dans la région du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Canton Lefroy, situé en Ontario, au Canada.